Aleksandar Karađorđević (Londres, 17 de julio de 1945) es el jefe de la casa de Karađorđević y pretendiente al trono de Yugoslavia. Para los realistas legitimistas fue Alejandro II de Yugoslavia, después Alejandro II de Serbia y Montenegro y, finalmente, Alejandro II de Serbia.

Biografía

Vida en el exilio 
Nacido en el Hotel Claridge's de Londres el 17 de julio de 1945, hijo único del rey Pedro II de Yugoslavia último rey de Yugoslavia y de la princesa Alejandra de Grecia. Aleksandar es nieto, por vía paterna, del rey Alejandro I de Yugoslavia y de la princesa María de Rumanía, y por vía materna, del rey Alejandro I de Grecia y de Aspasía Mánou.

Desde la ocupación alemana de Yugoslavia, en 1941, Londres se había convertido en el exilio de muchas de las familias reales europeas. Fue en Londres donde el rey Pedro II de Yugoslavia y la princesa Alejandra de Grecia se conocieron y se casaron y también en Londres donde la pareja tuvo su único hijo nacido en una habitación del célebre hotel Claridge's (en específico, la número 212), que el gobierno británico, bajo las órdenes del primer ministro sir Winston Churchill había declarado territorio yugoslavo para que el bebé Alejandro conservase y no perdiese sus derechos dinásticos al trono.

Alejandro fue bautizado por el patriarca Gabriel V en la Abadía de Westminster de la capital inglesa siendo sus padrinos el rey Jorge VI del Reino Unido y la entonces princesa Isabel.

Las múltiples tentativas de suicidio por parte de la reina Alejandra y el deterioro constante de la salud mental del rey Pedro II de Yugoslavia determinaron una infancia difícil para el príncipe Alejandro. Finalmente, el príncipe fue alejado del ambiente familiar y educado primero en casa de los barones de Robiland y posteriormente en el prestigioso internado suizo del Instituto Le Rosey y en el internado inglés de Gordonstoun, donde fue compañero y amigo del actual rey Carlos III del Reino Unido.

Matrimonios e hijos
El 1 de julio de 1972 contrajo matrimonio en la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa con Maria da Glória de Orléans e Bragança, hija de Pedro de Orléans e Bragança y de la princesa Esperanza de Borbón. Se divorciaron el 19 de febrero de 1985. El matrimonio tuvo tres hijos, dos de ellos gemelos: 
 Petar Karađorđević, nacido en 1980 en Chicago, Condado de Cook, Illinois, Estados Unidos.
 Filip Karađorđević, nacido en Falls Church, en el estado estadounidense de Virginia, en 1982. Casado con Danica Marinković, nacida en Belgrado, el 7 de octubre de 2017 en la Catedral de San Miguel (Belgrado). La pareja tuvo su primer hijo en común, Stefan Karađorđević nacido el 25 de febrero de 2018 en Belgrado.
 Aleksandar Karađorđević, nacido en Falls Church, en Fairfax en el estado estadounidense de Virginia en 1982. Gemelo del anterior.

El 20 de septiembre de 1985 en Londres se casó en segundas nupcias con la ciudadana inglesa de origen griego Aikateríni Batí, divorciada de Jack Walter Andrews (1933-2013).

Regreso a Serbia 

En 1991, el príncipe Alejandro pisó por primera vez tierras yugoslavas, pero no se instaló hasta después de la caída del gobierno de Slobodan Milošević en 2000. En marzo de 2001 se le concedió la nacionalidad yugoslava y se le devolvieron todas las propiedades de la familia real confiscadas en 1947.

Actualmente Aleksandar y su familia viven en un complejo real en el barrio de Dedinje compuesto por dos residencias, conocidas como Kralevski Dvor (Palacio Real) y Beli Dvor (Palacio Blanco).

Desde su vuelta a Yugoslavia en 2001, las nuevas autoridades constitucionales han incluido a Alejandro en múltiples actos oficiales y la mayoría de los partidos parlamentarios aceptarían una eventual restauración de la institución. Diversos partidos políticos han manifestado su apoyo a la monarquía, entre los que se encuentra: Movimiento Renovador Serbio, el Partido Democrático (actualmente en el Gobierno) y el Partido Demócratacristiano; además de la Iglesia ortodoxa serbia.

Entre 2003 y 2006 fue ciudadano de Serbia y Montenegro.

La necesidad de estabilidad y el prestigio creciente de la monarquía han permitido hablar de una eventual restauración monárquica. Además de los múltiples compromisos a los que el príncipe atiende, ha habido diversas misiones diplomáticas encabezadas por el príncipe Alejandro.

La vocación europeísta y las conexiones que el príncipe tiene (sobrino segundo del rey Constantino II de Grecia, de la reina Sofía de España, del duque Amadeo de Saboya-Aosta y ahijado y sobrino cuarto de Isabel II del Reino Unido) son las principales armas de seducción de que conlleva la monarquía. 

En 2006, después del referéndum de autodeterminación de Montenegro, el príncipe Alejandro hizo público un manifiesto en el que se ofrecía para liderar el futuro desarrollo de Serbia. En 2008 se unió a la campaña "Kosovo je Srbija" contra la declaración de independencia de Kosovo.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas yugoslavas 
  Soberano (Caballero Gran collar) de la Orden del Santo Príncipe Lázaro (03/11/1970).
  Soberano Gran maestre de la Orden de la Estrella de Karadjordje (03/11/1970).
  Soberano Gran maestre de la Orden del Águila Blanca (03/11/1970).
  Soberano Gran maestre de la Orden de San Sava (03/11/1970).
  Soberano Gran maestre de la Orden de la Corona (03/11/1970).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Reino de Italia, 1955).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia, 1955).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Reino de Italia, 1955).
  Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (1986).
  Caballero gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa (Orden dinástica de la Casa de Braganza, 01/07/1972).
  Caballero Gran Cruz de la Imperial Orden de Pedro I (Orden dinástica de la Casa de Braganza, 01/07/1972).
  Caballero Gran Cruz de la Imperial Orden de la Rosa (Orden dinástica de la Casa de Braganza, 01/07/1972).
  Caballero de la Insigne Orden de San Jenaro (Orden dinástica de la Casa de Borbón-Dos Sicilias, 01/07/1972).
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/1996).
  Comendador de la Orden de la Legión de Honor (República Francesa, 15/05/2015).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/2016).
  Medalla Conmemorativa del Árbol de la Paz, Clase Especial con Rubíes (República de Eslovaquia, 02/09/2021).

Ancestros

Referencias 

Dinastía Karađorđević
Masones de Serbia
Pretendientes al trono
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Comendadores de la Legión de Honor
Grandes cruces de la Orden imperial de la Rosa
Cristianos ortodoxos de Serbia
Nacidos en Londres